Warszawskie Zakłady Telewizyjne
 wóz zabezpieczenia technicznego